Крістіан Бекман (;  28 квітня 1980, Алінгсос) — шведський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Швеції. Олімпійський чемпіон.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1998 року виступами за команду «Вестра Фрелунда».

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 24-м загальним номером командою «Сент-Луїс Блюз».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Вестра Фрелунда», «Сент-Луїс Блюз», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Колумбус Блю-Джекетс».

Загалом провів 315 матчів у НХЛ, включаючи 13 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Швеції, у складі якої брав участь у 23 іграх. Виступав за дорослу збірну Швеції, провів 35 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Призери зимових Олімпійських ігор 2006
Хокеїсти «Фрелунди»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»
Уродженці Алінгсоса